Yuanbaoshan bezeichnet:

 Yuanbaoshan (元宝山区), Stadtbezirk von Chifeng in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Yuanbaoshan (Yuanbaoshan) (元宝山镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Yuanbaoshan von Chifeng in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Yuanbaoshan (Leibo) (元宝山乡), Gemeinde des Kreises Leibo im Autonomen Bezirk Liangshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuanbaoshan (Shuangluan) (元宝山街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Shuangluan von Chengde in der chinesischen Provinz Hebei